Transkript steht für:
 Transkription (Editionswissenschaft)
 Transkript (Zeitschrift)

Siehe auch
 Transkription